Perivolia (neugriechisch Περιβόλια) ist der Name verschiedener Orte in Griechenland:

der Ortsgemeinschaften:
 Perivolia (Zacharo) im Gemeindebezirk Figalia der Gemeinde Zacharo, Region Westgriechenland
 Perivolia (Megalopoli) im Gemeindebezirk Megalopoli der Gemeinde Megalopoli, Region Peloponnes
 Perivolia (Sparta) im Gemeindebezirk Pellana der Gemeinde Sparta, Region Peloponnes
 Perivolia (Kissamos) im Gemeindebezirk Inachori der Gemeinde Kissamos, auf Kreta
 Perivolia (Chania) im Gemeindebezirk Theriso der Gemeinde Chania, auf Kreta

der Dörfer
 Perivolia (Euböa) im Gemeindebezirk Avlon der Gemeinde Kymi-Aliveri auf Euböa, Region Mittelgriechenland
 Perivolia (Paleros) im Gemeindebezirk Paleros der Gemeinde Aktio-Vonitsa, Region Westgriechenland
 Perivolia (Pyllini) im Gemeindebezirk Pyllini der Gemeinde Nafpaktia, Region Westgriechenland
 Perivolia (Thira) im Gemeindebezirk Thira der Gemeinde Thira, Region Südliche Ägäis

Perivolia ist der Name eines Ortes auf Zypern:
Perivolia (Zypern) tou Trikomou im Bezirk Famagusta, heute Distrikt Gazimağusa in der Türkischen Republik Nordzypern, türkischer Name: Bahçeler